(24647) Максимачёв  — типичный астероид главного пояса, который был открыт 23 августа 1985 года советским астрономом Николаем Степановичем Черных в Крымской астрофизической обсерватории. 

Период обращения вокруг Солнца у этого астероида составляет 3,37 земного года.

Астероид назван в честь Бориса Алексеевича Максимачёва, известного популяризатора астрономии и космонавтики, автора восьми научно-популярных книг и нескольких сотен других публикаций,  многолетнего заместителя директора Московского планетария по научной работе, в течение тридцати лет преподававшего астронавигацию советским космонавтам.

См. также 
 Список астероидов (24601—24700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Николаем Черных